Antonello Bacciocchi (1957) – politico sammarinese
 Antonio Bacciocchi (1961) – batterista, scrittore, produttore discografico e disc-jockey radiofonico italiano
 Giancarlo Bacciocchi (1963) – ex calciatore sammarinese
 Mario Bacciocchi (1902-1974) – architetto e urbanista italiano
 Nicola Bacciocchi (1971) – ex calciatore sammarinese
 Simone Bacciocchi (1977) – calciatore sammarinese